Schmetterlinge ist die Bezeichnung für:
 Schmetterlinge, artenreiche Insekten-Ordnung
 Schmetterlinge (1973), polnischer Film von Janusz Nasfeter
 Schmetterlinge (1988), deutscher Film von Wolfgang Becker (Regisseur, 1954)
 Schmetterlinge (Band), österreichische Politrock-Band

Siehe auch:

 Schmetterling